het lezen
 een voordracht over een onderwerp, zie redevoering, spreekbeurt, presentatie
 in het parlement: artikelsgewijze bespreking van een wetsvoorstel, zie lezing (politiek)
 een lezing van een stuk uit de Bijbel of een ander heilig boek als onderdeel van een kerkdienst, zie lezing (religie)